Plac Powstańców Warszawy w Warszawie – plac w dzielnicy Śródmieście w Warszawie
 Plac Powstańców Warszawy we Wrocławiu – jeden z placów Wrocławia

Powstańców Warszawy